Albert Kahn peut désigner :
 Albert Kahn (1860-1940), banquier philanthrope, voyageur et collectionneur de photographies français ;
 Albert Kahn (1869-1942), architecte américain ;
 Albert Kahn, journaliste américain, auteur en 1946 du livre intitulé The Great Conspiracy against Russia.

Notes et références